La gara dei 400 metri stile libero maschili dei Giochi della XXXI Olimpiade si è svolta il 6 agosto 2016.

Record 
Prima della competizione, i record olimpici e mondiali erano i seguenti:

Risultati

Batterie 

ƒ Falsa partenza, ma autorizzato a gareggiare dal giudice di gare

Finale

Collegamenti esterni 
 

sl 400 M